« Scabieuse des champs » peut désigner  :
 la Knautie des champs (Knautia arvensis, Dipsacaceae)
 le Galinsoga à petites fleurs (Galinsoga parviflora, Asteraceae)